Desa Kedunggede kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedunggede (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,53, long 109,29), 
 Desa Kedunggede (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,45, long 108,94), 
 Desa Kedunggede (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar